У́лица Образцо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Образцова — улица в Вологде.
 Улица Образцова — улица в Москве.
 Улица Образцова — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Образцова — улица в Запорожье.